Schela (Gorj) ;
 Schela (Galați) ;